La Coupe géologique protégée de Pusztaszeri út (en hongrois : Pusztaszeri úti védett földtani alapszelvények) constitue un monument naturel protégé, situé à Budapest et caractérisé comme d'intérêt local.

Liens externes 
 

Géographie de la Hongrie
Aire protégée créée en 1982
2e arrondissement de Budapest
Aire protégée en Hongrie